Cedarview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedarview (Mississippi)
 Cedarview (Texas)
 Cedarview (Utah)